Махадзангазух () — род вымерших крокодиломорф из семейства Mahajangasuchidae инфраотряда Notosuchia, живших во времена позднемеловой эпохи (маастрихт) на территории современного Мадагаскара. К роду относят единственный вид — Mahajangasuchus insignis.

Новые вид и род были описаны в 1999 году американскими палеонтологами по одному целому черепу и фрагментам нескольких других черепов. Голотип сейчас хранится в музее естественной истории Чикаго.

Описание 

Об этом роде палеонтологам известно не слишком много. «Крокодил Махадзанги» — так называется одна из провинций Мадагаскара, где и были найдены его остатки — в длину достигал 3 м и весил около 360 кг. У махадзангазуха было тупое рыло и сильно укороченные челюсти. Длина черепа достигала 80 см. Судя по строению черепа, сила сжатия челюстей махадзангазуха была больше, чем у любого современного крокодила.

В Махадзанге вместе с махадзангазухом были найдены еще шесть видов других крокодиломорф, хищный теропод майюнгазавр, гигантская лягушка Beelzebufo ampinga, поедавшая детенышей динозавров, завропод рапетозавр, летающий дромеозавр Rahonavis ostromi и примитивная птица Vorona berivotrensis, не имеющая к современным воронам никакого отношения.

Родственником Mahajangasuchus является Uruguaysuchus — «крокодил из Уругвая», — доказывая, что в конце мелового периода Мадагаскар через Индию и Антарктиду имел связь с Южной Америкой.

Примечания 

Notosuchia
Монотипические роды архозавров
Крокодиломорфы мелового периода‎
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фоссилии из меловых отложений Мадагаскара
Фоссилии, описанные в 1999 году